

Presentación previa 
El checo Lukáš Rosol fue el campeón defensor. No pudo defender su título con éxito tras caer derrotado en la final ante el tenista local Lukáš Lacko.

Cabezas de serie 

 Lukáš Rosol (Final)
 Bernard Tomic (Primera ronda)
 Igor Sijsling (Semifinales)
 'Lukáš Lacko (Campeón)

<ol start="5">
  Łukasz Kubot'' (Segunda ronda)
  Jiří Veselý'' (Segunda ronda)
  Kenny de Schepper ''(Cuartos de final)
  Sergiy Stakhovsky (Cuartos de final)</li>
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Bratislava 2013